Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Sauveur en l'honneur de Jésus-Christ en sauveur du monde :

En Allemagne 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Fulda ;

En Angola 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Luanda,
 l’ancienne cathédrale Saint-Sauveur de Mbanza-Kongo (ou « cathédrale de Saint-Sauveur-du-Congo », d’après l’ancien nom de la ville), en ruines ;

En Australie 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Goulburn ;

En Belgique 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges ;

Au Canada 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Montréal ;

En Espagne 
 la cathédrale Saint-Sauveur d’Oviedo,
 la cathédrale Saint-Sauveur de Saragosse ;

En France 
 la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence,
 la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne,
 l'ancienne cathédrale Saint-Sauveur de Vabres-l’Abbaye ;

En Iran 
 la cathédrale Saint-Sauveur d’Ispahan ;

Au Mexique 
 la cathédrale Saint-Sauveur de Morelia ;

En Russie 
 la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg ;

Au Salvador 
 la cathédrale Saint-Sauveur de San Salvador.

Voir aussi 
 
 
 
 

Sauveur
~